Клюй — фамилия:

 Клюй, Василий Семёнович (род. 1927) — украинский учёный.
 Клюй, Михаил Иванович (1908—1958) — советский военный.